Schlacht um Kanton steht für:
 Schlacht um Kanton (März 1841), ausgetragen im Ersten Opiumkrieg
 Schlacht um Kanton (Mai 1841), ausgetragen im Ersten Opiumkrieg
 Schlacht um Kanton (1856), ausgetragen im Zweiten Opiumkrieg
 Schlacht um Kanton (1857), ausgetragen im Zweiten Opiumkrieg

Siehe auch:
 Canton-Operation